X-CD-Roast — GTK+ оболочка для cdrtools, предоставляющая графический интерфейс (GUI) для создания CDдисков.

X-CD-Roast работает на Linux и других Unix-подобных операционных системах. Выпущена под GPL и является свободным программным обеспечением.

Возможности 

 Поддержка чтения/редактирования/записи CD-Text

Сравнение 
X-CD-Roast была ранней графической оболочкой для Unix-подобных систем, однако впоследствии стала рассматриваться как более примитивная по сравнению с другими программами для создания CD.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница проекта

Свободное программное обеспечение для работы с файловыми системами оптических дисков
GTK+